Avrora (ali aurora ali Aurora) je lahko:
 Avrora, rimska boginja jutranje zarje
 Križarka Avrora, križarka Ruske carske vojne mornarice
 94 Aurora, asteroid
 Aurora, tajno vohunsko letalo ZDA
 polarni sij (znanstveno: aurora borealis), atmosferski pojav. Ta pojav lahko vidimo tudi v krogu južnega zemeljskega pola, tam se imenuje aurora australis.
 Aurora, nebotičnik v Avstraliji
 Aurora, britanska trance glasbena skupina